Натуральне число 1699
 1699 рік до нашої ери
 1699 рік нашої ери